Octopus:

 Octopus — самый крупный род осьминогов, включает более 100 видов.
 Octopus — студийный альбом британской рок-группы Gentle Giant.
 Octopus — седьмой студийный альбом британской синтипоп-группы The Human League.
 Octopus — песня написанная и исполненная Сидом Барреттом.

См. также 
 Octopus: The Best of Syd Barrett — сборник лучших песен британского рок-музыканта Сида Барретта.
 Octopus’s Garden — песня группы The Beatles из альбома Abbey Road.
 Октопус